Raubal ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Raubal (* 1974), deutscher Eishockeyspieler
 Angela Raubal (1883–1949), Halbschwester Adolf Hitlers, Mutter von Leo und Angela (genannt Geli) Raubal, siehe Angela Hammitzsch
 Geli Raubal (Angela, genannt Geli, 1908–1931), Nichte Adolf Hitlers, Tochter von Angela und Leo Raubal Senior
 Anton Raubal (* 1968), deutscher Eishockeyspieler
 Leo Raubal (1906–1977), Neffe Adolf Hitlers, Sohn von Angela und Leo Raubal Senior
 Martin Raubal (* 1968), österreichischer Hochschuldozent für Geoinformations-Engineering

Siehe auch:
 Rauball